Санни — многозначное понятие.

Имя или фамилия 
 Санни (Sunny; род. 1989) — корейская певица, танцор, радио-DJ, МС, модель, актриса мюзиклов.
 Санни (Санни Куркисуо, Sanni; род. 1993) — финская певица и актриса.
 Ситч, Тэмми Линн (род. 1972) — американская женщина-рестлер, более известная под именем Санни ().
 Санни, Олайинка (род. 1986) — американо-нигерийская баскетболистка.
 Санни, Темина (род. 1980) — английская актриса индийского происхождения.
 Санни Леоне (род. 1981) — бывшая канадско-американская порноактриса индийского происхождения, ныне болливудская актриса.
 Санни Лэйн (род. 1980) — американская модель и порноактриса.
 Санни Маккей (род. 1969) — австралийская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и XRCO Award.

В литературе 
 Санни Бодлер — персонаж серии книг Лемони Сникета «33 несчастья».

Фильмы 
 «» (, Nim-eun-meon-go-sae) — фильм, Южная Корея, 2008.
 «Санни Дэй» () — канадско-британско-американский мультсериал производства Silvergate Media.

См. также 
 Сани (значения)
 Sunny